Длинноносая кузиманза, или длинноносый кузиманзе () — вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке.

Описание 
Длина тела составляет от 30 до 37 см, хвост длиной от 15 до 21 см. Вес составляет от 0,45 до 1 кг. Туловище стройное и вытянутое, ноги относительно короткие. Половой диморфизм не выражен. На передних и задних лапах по пять пальцев с невтягивающимися когтями. Когти передних лап длиннее чем когти задних лап. Подошвы задних лап за исключением задней трети безволосые.

Лохматая шерсть животного часто от тёмно-коричневого до чёрного цвета, её окраска варьирует у отдельных особей. Подшёрсток светлый, остевые волосы коричневые со светлой вершиной, вследствие чего получается сероватый вид. На голове и лице волосы короткие и светлее чем на остальной части тела, ноги чёрно-коричневого цвета. На затылке остевые волосы длиной от 10 до 15 мм, ниже они становятся длиннее, достигая на спине длины до 35 мм. У обоих полов имеются парные анальные железы, на щеках также находятся железы с секретом. У самок 3 пары сосков.

Морда вытянутая, кончик носа отчётливо расположен впереди рта. Маленькие, круглые уши закрываются, зрачки глаз горизонтально овальные. Хорошо развиты органы слуха, обоняния и зрения. Зубная формула: .

Распространение 
Животные живут в Западной Африке, Дагомейский разрыв отделяет их область распространения от других видов кузиманз. Ареал охватывает территорию от юго-западной Гвинеи, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуара до Ганы. Естественная среда обитания — это чаще густой подлесок влажных джунглей и пойменных лесов, в Кот-д’Ивуаре они населяют также саванны. Животные обитают на высоте до 1500 метров над уровнем моря.

Образ жизни 
Длинноносые кузиманзы ведут преимущественно дневной образ жизни, хотя имеются также наблюдения об их активности ночью. Животные живут группами численностью 20 и более особей, исследуя вокруг свою территорию. Группа состоит из одной-трёх семей, каждая из которых в свою очередь состоит из моногамной пары и детёнышей последних 2—3 помётов. Животные не имеют постоянных нор, а спят в земляных расщелинах, в пустых стволах деревьев или в густой растительности. Иногда они выкапывают также собственные норы, например, в термитнике, или спят в ветвях.

Выражено социальное поведение, как на воле, так и в неволе животные часто играют друг с другом. Оба пола помечают территорию секретом своих анальных и щековых желёз. Анальные секреты самцов и самок отчётливо отличаются. У кузиманз имеется отточенный громкий репертуар, члены группы общаются друг с другом при помощи щебечущих и мурлыкающих звуков. Иногда между сородичами происходят стычки, при этом шерсть у животных встаёт дыбом, а сами они выгибают спину и вытягивают конечности.

Естественные враги 
К естественным врагам длинноносой кузиманзы относятся различные хищники и дневные хищные птицы, такая как венценосный орёл. Известны случаи, когда в неволе животные атаковали домашних собак, которые были значительно больше чем они сами.

Питание 
Поиски корма происходят либо в одиночку, либо в группах. Животные передвигаются по земле, переворачивая камни или куски деревьев и вороша своими длинными мордами лежащую на земле листву и выкапывают добычу передними лапами. Их питание состоит из беспозвоночных животных, таких как улитки, дождевые черви, паукообразные, крабы, мокрицы, многоножки и различных насекомых, таких как прямокрылые, тараканы и жуки, а также их личинки. Они питаются также и позвоночными животными, такими как лягушки, змеи, ящерицы, птицы и их яйца, а также млекопитающими размером с тростниковую крысу. Плоды и ягоды дополняют их рацион. Мелкие позвоночные животные умерщвляются укусом в затылок. Имеются отдельные сообщения, что животные, чтобы разбить скорлупу яиц, бросают их передними лапами между задних ног о камень или скалу.

Размножение 

Биология размножения вида была исследована у животных, находящихся в неволе. У самок наблюдалось несколько циклов в год. Сезонность размножения не известна.

Период беременности длится в среднем 58 дней. В помёте от 2 до 4 (чаще 4) детёнышей, самка может приносить потомство до 3-х раз в год. Длина тела новорождённых детёнышей составляет примерно от 12 до 13 мм. У них уже имеется подшёрсток. Сначала они слепые, в возрасте примерно 12 дней их глаза раскрываются. В возрасте примерно 3-х недель детёныши отлучаются от самки. Половая зрелость наступает в возрасте примерно 9 месяцев. Продолжительность жизни в неволе составляет примерно 9 лет.

Содержание 
Длинноносые кузиманзы легко приручаются и иногда их содержат в качестве домашних животных. В природе вид встречается довольно часто, однако в некоторых регионах на него ведётся интенсивная охота или травля домашними собаками.

Примечания

Литература 
 J. S. Gilchrist, A. P. Jennings, G. Veron, P. Cavallini: Family Herpestidae (Mongooses). In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier (Hrsg.): Handbook of the Mammals of the World. Volume 1: Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona 2009, ISBN 978-84-96553-49-1, S. 262–329.
 Corey A. Goldman: Crossarchus obscurus. In: Mammalian Species. Vol. 290, 1987, S. 1–5 (PDF).

Животные, описанные в 1825 году
Мангустовые
Млекопитающие Африки
Таксоны, описанные Фредериком Кювье